Шпанија

Паленсија, град у Шпанији
Провинција Паленсија, провинција у Шпанији

Гватемала
Паленсија (округ у Гватемали)